«Melodrama» — другий студійний альбом новозеландської співачки Lorde. Реліз відбувся 16 червня 2017 року.

Список композицій 

Примітки
  означає додаткового продюсера
  означає вокального продюсера
  означає додаткового вокального продюсера
  доданий до альбому після випуску синглу

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки Lorde 

Альбоми Lorde
Альбоми Republic Records
Альбоми Lava Records